Austria:
 Schallbach – miejscowość

Niemcy:
 Schallbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Lörrach